Kielsen ist der Familienname folgender Personen:

 Ineqi Kielsen (* 1993), grönländischer Politiker (Siumut)
 Kim Kielsen (* 1966), grönländischer Politiker und Ministerpräsident
 Ove Valentin Kielsen (1803–1864), dänischer Inspektor von Grönland